Downes ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Downes (* 1985), australischer Fußballspieler 
 Arthur Downes (1883–1956), britischer Segler
 Bob Downes (* 1937), britischer Jazzmusiker und Komponist
 David Downes (* 1975), irischer Komponist, Pianist, Produzent und Musikdirektor
 Edward Downes (Musikwissenschaftler) (1911–2001), amerikanischer Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Musikpädagoge 
 Edward Downes (1924–2009), britischer Dirigent
 Edwin Olin Downes (1886–1955), US-amerikanischer Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Musikschriftsteller
 Ephraim Downes (1787–1860), US-amerikanischer Uhrmacher
 Flynn Downes (* 1999), englischer Fußballspieler
 Geoff Downes (* 1952), britischer Rock-Keyboarder
 John Downes (1870–1943), britischer Segler
 Kevin Downes (* 1972), US-amerikanischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Kit Downes (* 1986), britischer Jazzmusiker
 Molly Smitten-Downes (* 1987), britische Singer-Songwriterin
 Rebecca Downes, britische Singer-Songwriterin
 Robin Atkin Downes (* 1976), britischer Schauspieler
 Terry Downes (1936–2017), britischer Boxer
 Wray Downes (1931–2020), kanadischer Jazzpianist 

Sonstiges:
 Downes-Gletscher, Gletscher auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean

Siehe auch:
 Downs (Begriffsklärung)